Bratan peut désigner :
 Bratan, le frère (Bratan), un film soviétique sorti en 1991 ;
 le Bratan, un volcan indonésien situé sur l'île de Bali.